Równe ist der polnische Name der ukrainischen Stadt Riwne.

Równe ist der Name folgender polnischer Dörfer und Siedlungen:
 Równe (Dukla) in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Dukla
 Równe (Strachówka) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Strachówka
 Równe (Głubczyce) (Roben) in der Woiwodschaft Opole, Gemeinde Głubczyce
 Równe (Liniewo) (Rowen) in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Liniewo
 Równe (Grzmiąca) (Raffenberg) in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Grzmiąca